Кубок Іспанії з футболу 2006–2007 — 105-й розіграш кубкового футбольного турніру в Іспанії. Титул вчетверте здобула Севілья.

Календар

Перший раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|30 серпня 2006

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|31 серпня 2006

|}

Другий раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|20 вересня 2006

|}

Третій раунд 
Клуб Херес (2) пройшов до наступного раунду після жеребкування.

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|4 жовтня 2006

|}

1/16 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|24 жовтня/9 листопада 2006

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|24 жовтня/13 грудня 2006

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|25 жовтня/8 листопада 2006

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|25 жовтня/9 листопада 2006

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|9/17 січня 2007

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|10/16 січня 2007

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|10/17 січня 2007

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|11/18 січня 2007

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|31 січня/28 лютого 2007

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|1 лютого/20 березня 2006

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|18 квітня/10 травня 2007

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|19 квітня/9 травня 2007

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Іспанії на soccerway 
 Кубок Іспанії на rsssf  

2006–2007
Іспанія
Іспанія
2006 в іспанському спорті
2007 в іспанському спорті